Die märkische Fußballmeisterschaft 1904/05 war die vierte unter dem Märkischen Fußball-Bund (MFB) ausgetragene Fußballmeisterschaft. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison in einer Gruppe mit zehn Mannschaften im Hin- und Rückspiel ausgespielt. Am Ende setzte sich der BTuFC Alemannia 1890 durch und wurde somit zum ersten Mal Märkischer Fußballmeister. An der deutschen Fußballmeisterschaft 1904/05 durfte der Meister des MFB in dieser Saison jedoch nicht teilnehmen, der DFB entschied, dass der dem MFB konkurrierende Verband Berliner Ballspielvereine den Berliner Teilnehmer stellt.

Abschlusstabelle 1. Klasse 
Folgende Abschlusstabelle ist aktuell überliefert. Da die Tor- und Punktdifferenz nicht stimmt, ist davon auszugehen, dass durch Verbandsentscheidungen bei einigen Partien eingegriffen wurde.

Abschlusstabelle 2. Klasse 

Die Mannschaften Minerva, Fortuna Weißensee und Eintracht Süden Berlin sind vorzeitig ausgeschieden.

Literatur 
 Die Fußballverbände in Berlin und der Mark Brandenburg seit Einführung des Fußballspiels 1897 – 1933. Deutscher Sportclub für  Fußball-Statistiken. Selbstverlag, Auflage ohne Orts- und Jahresangabe.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.

Weblinks 
 Märkische Fußballmeisterschaft 1904/05 bei www.claudionicoletti.eu

1904
Fußballsaison 1904/05